Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Moscou.

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte le tournoi en simple en battant Roberto Bautista-Agut en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Jiří Veselý s'imposent en finale face à Sam Groth et Chris Guccione. Il s'agit respectivement de leur  et premier titre en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
  
 

ATP 2014
Kremlin
Sport en Russie en 2014
Tennis en octobre 2014
2014 à Moscou